William Conway peut faire référence à :
 William Conway (juge) (1805-1852), juge à la Cour suprême de l'Arkansas ;
 William Conway (cardinal) (1913-1977), cardinal irlandais de l'Église catholique romaine ;
 William Conway (républicain irlandais) (1902-1979), l'un des trois républicains irlandais condamnés pour meurtre pour les événements du Bloody Sunday de 1920 ;
 William Conway (marine américaine) (1802-1865), marin américain ;
 William Conway (zoologiste) (1929–2021), zoologiste américain ;
 William A. Conway (acteur) (1789-1828), acteur américain d'origine anglaise ;
 William A. Conway (banquier) (1910-2006), banquier américain ;
 William B. Conway (avocat) (1802-1839) , avocat américain et secrétaire du territoire de l'Iowa ;
 William C. Conway (néodruide) (1865-1969), leader américain d'une secte mystique des Latter Day Saint ;
 William E. Conway Jr. (milliardaire) (1949), fondateur américain du groupe Carlyle, ancien directeur financier de MCI Communications.